Ångström — дистрибутив операционной системы Linux, предназначенный для работы на КПК и встраиваемых устройствах.

В качестве графического интерфейса пользователя Ångström позволяет выбрать ADER или GPE.

Особенности 
 Дистрибутив создаётся активной командой разработчиков проектов OpenZaurus, OpenEmbedded, OpenSimpad.
 ipkg-пакеты, унаследованные от Familiar.
 Большое количество поддерживаемых устройств.
 Система автоматической сборки тестовых образов.

Поддерживаемые устройства 
 Pandora
 Sharp Zaurus:
 SL-5500 (Collie) (не поддерживается в стабильном релизе)
 SL-5600 (Poodle)
 SL-6000 (Tosa)
 SL-C7x0 (Corgi, Husky, Shepherd)
 SL-C860 (Boxer)
 SL-C1000 (Akita)
 SL-C3xxx (Spitz, Borzoi, Terrier)
 Hewlett Packard iPAQ PDA
 hx2000 (требуется мейнтейнер и девелопер)
 h2200
 h4000
 hx4700
 h5000
 rx1950
 BeagleBone Black
 BeagleBone
 Bitmain Antminer S9/L3+, etc

См. также 
 Palm OS
 Pocket Pа4

Примечания

Ссылки 
 Wiki проекта 

Встраиваемый Linux
Свободные альтернативные прошивки
ARM-дистрибутивы Linux